Аврамович (, ) — сербская фамилия.

Известные носители:
 Аврамович, Димитрие (1815—1855) — сербский художник и писатель.
 Аврамович, Драгослав (1919—2001) — югославский и сербский экономист, финансист.
 Аврамович, Марко (род. 1986) — сербский ватерполист.
 Аврамович, Радойко (род. 1949) — югославский и сербский футболист и футбольный тренер.